Kvíčala může být:

 drozd kvíčala (Turdus pilaris), zpěvný pták z čeledi drozdovití

příjmení osob
 Čeněk Kvíčala (1890–1956) – český akademický malíř
 Jan Kvíčala – více nositelů
 Lubomír Kvíčala – český policejní velitel, generál Policie České republiky
 Marie Stichenwirthová-Kvíčalová (1890–1965) – česká kurýrka, členka prvního československého odboje
 Matěj Kvíčala (* 1989) – český sportovec, sáňkař
 Petr Kvíčala (* 1960) – český malíř a pedagog

místo
 Kvíčala (Batňovice) – osada v obci Batňovice

Česká příjmení